Функциона́льная диагно́стика — обобщённое название функциональных методов исследования, которые широко применяются с целью раннего выявления патологии, дифференциальной диагностики различных заболеваний и контроля эффективности лечебно-оздоровительных мероприятий; а также название медицинской специальности в учреждениях здравоохранения Российской Федерации.

Врач функциональной диагностики — это высококвалифицированный медицинский работник, получивший государственного образца сертификат по специальности «функциональная диагностика».  Положение об отделе, отделении, кабинете функциональной диагностики, а также квалификационные требования к врачу — специалисту функциональной диагностики были введены Приказом Минздрава РФ от 30.11.93 N283 «О совершенствовании службы функциональной диагностики в учреждениях здравоохранения Российской Федерации».

Рабочее место врача функциональной диагностики может находиться как в отделении функциональной диагностики, так и в диагностических кабинетах клинических отделений стационаров и высокотехнологичных центров. Кроме того, он участвует в составе скрининговых и диспансерных бригад, проводя исследования среди больших групп условно здорового населения. Использует результаты инструментальных исследований и функциональные пробы.

Общие сведения 
С помощью методов функциональной диагностики исследуется состояние сердечно-сосудистой системы; центральной, периферической и вегетативной нервной системы; функции внешнего дыхания; пищеварительной системы; эндокринной системы; органов кроветворения. Особое значение приобретают и полифункциональные исследования.

Функциональная диагностика становится составной частью основных направлений клинической медицины — терапии, хирургии, педиатрии, а также узких специальностей — кардиологии, гастроэнтерологии, пульмонологии, неврологии, нейрохирургии, ангиологии, акушерства и других.

В проведении функциональных проб важное место отводится анализу вариабельности сердечного ритма.

Исторические замечания 
В 1993 году в лечебно - профилактических учреждениях республики насчитывается 10,7 тыс. отделений функциональной диагностики, в которых ежегодно проводилось около 60 млн. исследований.

По утверждению Президента «Российской Ассоциации специалистов функциональной диагностики», профессора кафедры клинической физиологии и функциональной диагностики РМАПО Натальи Берестень, по состоянию на 2020 год сертификация врачей ФД на территории РФ составляет сейчас до 80%, при этом квалификационный ранг специалистов представлен по категориям: 2-я — 10%, 1-я — 21%, высшая — 16%.

С 1992 в России издаётся специализированный профессиональный рецензируемый журнал по проблемам функциональной диагностики.

Профессиональные объединения 
Общероссийская общественная организация «Российская Ассоциация специалистов функциональной диагностики» (РАСФД) была организована в 1996 году по инициативе группы специалистов функциональной диагностики медицинских учреждений России; членство в Ассоциации добровольное.

Девизом РАСФД выбрана древняя мудрость «» («Кто хорошо диагностирует, тот хорошо лечит!»).

См. также 

 Спирометрия
 Велоэргометрия
 Вариабельность сердечного ритма

Примечания

Литература

Книги

Статьи